«Атомный Человек против Супермена» () — американский чёрно-белый киносериал 1950 года, состоящий из 15 частей, прямое продолжение телесериала 1948 года. Экранизация комиксов о Супермене.

Сюжет 

Супермен пытается расстроить планы злодея Лютора, целью которого является завладеть таинственной монетой, символы на которой представляют для него бесконечную ценность.

В ролях

Название частей 
 Superman Flies Again
 Atom Man Appears
 Ablaze In The Sky
 Superman Meets Atom Man
 Atom Man Tricks Superman
 Atom Man’s Challenge
 At The Mercy Of Atom Man
 Into The Empty Doom
 Superman Crashes Through
 Atom Man’s Heat Ray
 Luthor’s Strategy
 Atom Man Strikes
 Atom Man’s Flying Saucers
 Rocket Of Vengeance
 Superman Saves The Universe

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 

Фильмы США 1950 года
Фильмы-сиквелы‎
Фильмы о Супермене
Чёрно-белые фильмы США
Киносериалы Columbia Pictures